__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__
 — манга Ёсикадзу Хамады, выходящая в бесплатном онлайн-журнале Web Comic High! издательства Futabasha с декабря 2007 года. До начала работы над «Цугумомо» мангака иллюстрировал различные ранобэ, и именно эта манга стала для него первой большой работой.

Аниме-адаптация манги была создана студией Zero-G и демонстрировалась с апреля по июнь 2017 года. Второй сезон аниме начал трансляцию 5 апреля 2020 года.

Сюжет 
Действие сюжета разворачивается вокруг юноши по имени . В его владении имеется пояс оби с мотивами сакуры, и однажды из этого пояса возникает цукумогами — его дух. Странноватая голубоволосая девушка, представившаяся , заявляет, что отныне Кадзуя является её рабом, что превращает его жизнь в настоящее испытание.

Медиа

Манга 
Ёсикадзу Хамада создал мангу «Цугумомо» и начал её выпуск в 2007 году. Изначально она публиковалась в веб-журнале Comic Seed! издательства Futabasha, затем 20 августа 2008 года переместилась в журнал WEB Comic High!. Позже она переехала в новый журнал издательства Monthly Action, вместе с выходом его первого номера 25 мая 2013 года.

Завязка сюжета будущей манги была опубликована автором как додзинси к 72 Комикету (август 2007 года). В ней автор рассказал о встрече Кадзуи и Кирихи, а также ввёл многих персонажей, хотя при сериализации содержание было переработано.

В России манга лицензирована и выпускается издательством «Палма Пресс» в серии Fun Manga, позиционируемой компанией как «самая смешная манга мира».

Аниме 
Аниме-адаптация была анонсирована вместе с выходом 18-го тома манги 12 сентября 2016 года, позже стало известно, что она будет в формате телесериала. Его премьера состоялась в апреле 2017 года. За режиссуру и сценарий отвечал Рёити Курая на студии Zero-G, а за музыку — Ясухару Таканаси (Pony Canyon). Аниме впервые транслировалось с 3 апреля по 19 июня 2017 года на каналах Animax, Tokyo MX и BS11. Всего было показано 12 серий. Crunchyroll приобрели права для стриминга сериала в Северной и Латинской Америке, Австралии, Новой Зеландии, Южной и Северной Африке, Европе и Ближнем Востоке.

Второй сезон аниме под заголовком Tsugu Tsugumomo был анонсирован позднее и запланирован к выходу 5 апреля 2020 года.

Новое 20-минутное OVA было создано, благодаря краудфандингу. Оно прилагалось к 24 тому манги, вышедшему 22 января 2020 года.

Отзывы и критика 
По мнению обозревателя онлайн-журнала «АниМаг» от Ёсикадзу Хамады, как новичка в деле создания манги, можно было ожидать различных ошибок и плохого исполнения, однако результат оказался другим. По его словам рисунок в «Цугумомо» хорош: присутствуют многочисленные детали, множество ракурсов, герои не похожи друг на друга и обладают своими уникальными чертами. Но главным и существенным недостатком произведения он называет «заштампованность», по словам рецензента «очевидный факт в том, что начинается данная история так, как начинались уже десятки, если не сотни подобных повествований», однако «дальше сюжет становится интересней и разнообразней». Также он отметил этти-особенности манги: в ней присутствует немало сцен в ванной и горячих источниках, «где нагота просто обязана быть». В послесловии второго тома манги Хамада даже пообещал раздеть всех героинь.

Качество рисунка отметил и рецензент сайта mangavest.ru: «чёткий и аккуратный, изначально он кажется упрощённым, что, кстати, весьма подходит жанру работы — комедии». Он высоко оценил и качество российского издания манги, отметив наличие суперобложки, бумагу отличного качества, отретушированность всех звуков и симпатичный шрифт.

Примечания

Ссылки 
  at Monthly Action 
  
 

Zero-G